John O'Brien puede referirse a:

 John O'Brien (1960-1994), escritor y guionista estadounidense.
 John O'Brien (n.1977), futbolista estadounidense.
 John Thomond O'Brien (1786-1861), militar y marino irlandés.